Niemcy:
 Westdorf – dzielnica Aschersleben
 Westdorf – dzielnica gminy Dornum w powiecie Dolna Saksonia, w powiecie Aurich